sie steht für:

 ein deutsches persönliches Fürwort, siehe Personalpronomen
 sie (Frauenzeitschrift) von Helmut Kindler und Heinz Ullstein (ab 1946)

Sie steht für:
 Anrede gegenüber fremden Personen, siehe Höflichkeitsform
 Spielvariante des Schafkopfs, siehe Schafkopf #Tout und Sie

Werktitel:
 Sie (Haggard), amerikanischer Roman von Henry Rider Haggard (1887)
 Sie (1954), deutscher Spielfilm von Rolf Thiele (1954)
 Sie (Stephen King), amerikanischer Roman von Stephen King (1987)

Person:
 Banja Tejan-Sie (1917–2000), sierra-leonischer Generalgouverneur
 Donald-Olivier Sié (* 1970), ivorischer Fußballspieler
 James Sie (* 1962), US-amerikanischer Komiker und Schauspieler
 Trish Sie (* 1971), US-amerikanische Regisseurin für Musikvideos und Filme

SIE steht für:
 Scottish Institute of Enterprise, Unternehmen an schottischen Universitäten
 Serial Interface Engine, implementiert eine USB-Schnittstelle
 Servicio de Inteligencia del Ejército, argentinischer Militärgeheimdienst
 Serviciul de Informații Externe, rumänischer Auslandsnachrichtendienst
 Sony Interactive Entertainment, Computerspiel-Unternehmen, vormals Sony Computer Entertainment
 Speciaal Interventie Eskadron, früherer Name der Terrorismusabwehr der belgischen Polizei
 Staten Island Expressway, US-amerikanischer Highway: Interstate 278

Siehe auch:
 Sieh – Si – Sea – See (Begriffsklärung)

Abkürzung